Ammonios (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Ammonios d'Athènes, dit aussi Ammonios le Péripatéticien, Ammonios de Lamprae ou Ammonios l'Égyptien, maître de Plutarque () ;
 Ammonios d'Alexandrie le Chrétien, mystique chrétien et théologien, auteur de commentaires bibliques () ;
 Ammonios Saccas, philosophe d'Alexandrie, maître de Plotin () ;
 Ammonios le Moine ou Ammonios d'Alexandrie, connaisseur de la Bible () ;
 Ammonios le Grammairien, grammairien grec à Alexandrie () ;
 Ammonios ou Ammonius le Philosophe, philosophe grec, commentateur d'Aristote (-) ;
 Ammonios d'Alexandrie, vainqueur olympique du stadion en 256 av. J. C.

Nom théophore